Борис Иванович Передрий (, город Лохвица Полтавской области — , город Лохвица Полтавской области) — украинский деятель, 1-й секретарь Лохвицкого райкома КПУ, председатель Лохвицкого районного совета Полтавской области. Народный депутат Украины 1-го созыва (в 1990-1992 годах).

Биография 
Родился в семье рабочего.

В 1961-1963 годах — ученик стеклодува, стеклодув Лохвицкого приборостроительного завода Полтавской области.

В 1963-1966 годах — служба в Советской армии.

В 1966-1980 годах — стеклодув, мастер, начальник цеха Лохвицкого приборостроительного завода Полтавской области.

Член КПСС с 1967 по 1991 год.

Окончил Киевский институт народного хозяйства, экономист.

В 1980-1991 годах — инструктор, заведующий организационным отделом, секретарь, 2-й секретарь, 1-й секретарь Лохвицкого районного комитета КПУ Полтавской области. Закончил Одесскую высшую партийную школу.

В 1990-1992 годах — председатель Лохвицкого районного Совета народных депутатов, председатель исполкома Лохвицкого районного Совета народных депутатов Полтавской области.

18.03.1990 избран народным депутатом Украины, 2-й тур 70.03% голосов, 7 претендентов. Входил в группу «За советскую суверенную Украину». Секретарь Комиссии ВР Украины мандатной и по вопросам депутатской этики. Сложил полномочия 18.06.1992 года в связи с назначением Представителем Президента Украины.

В мае 1992 — 1995 года — представитель Президента Украины в Лохвицком районе Полтавской области. Затем — председатель Лохвицкой районной государственной администрации Полтавской области.

Похоронен на Покровском кладбище города Лохвицы.

Награды 

 три медали
 почетный гражданин города Лохвице (30.08.2011, посмертно)

Ссылки 

 Передрий Борис Иванович
Первые секретари районных комитетов КП Украины
Председатели районных исполкомов УССР
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Умершие в 2000 году
Родившиеся в Лохвице